Ahmad Latifovici Alaskarov (în , în ; n. 5 octombrie 1935, Baku, RSS Azerbaidjană, URSS – d. 19 mai 2015, Odesa, Ucraina) a fost un fotbalist și apoi antrenor de fotbal azer. El a fost primul antrenor al clubului de fotbal Sheriff Tiraspol.

Referințe

Legături externe
Web Archive of Player statistics on KLISF

Fotbaliști sovietici
Fotbaliști azeri
Fotbaliști ai cluburilor din Azerbaidjan
Antrenori sovietici de fotbal
Antrenori azeri de fotbal
Antrenori ai cluburilor de fotbal din Azerbaidjan
Antrenori ai FC Zimbru Chișinău
Antrenori ai cluburilor de fotbal din Rusia
Antrenori ai cluburilor de fotbal din Republica Moldova
Antrenori ai cluburilor de fotbal din Ucraina
Antrenori ai echipei naționale de fotbal a Azerbaidjanului
Fundași
Oameni din Baku